Az Arany Medve életműdíj (Goldener Ehrenbär) a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál díja, melyet 1982 óta ítélnek oda a filmművészet terén nyújtott kiemelkedő életmű elismeréseként. A díjat Renée Sintenis német szobrász tervezte.

Díjazottak 

 1982: James Stewart
 1988: Alec Guinness
 1989: Dustin Hoffman
 1990: Oliver Stone
 1993: Billy Wilder és Gregory Peck
 1994: Sophia Loren
 1995: Alain Delon
 1996: Jack Lemmon és Elia Kazan
 1997: Kim Novak
 1998: Catherine Deneuve
 1999: Shirley MacLaine
 2000: Jeanne Moreau
 2001: Kirk Douglas
 2002: Claudia Cardinale és Robert Altman
 2003: Anouk Aimée
 2004: Fernando Solanas
 2005: Im Kwon-taek és Fernando Fernán Gómez
 2006: Ian McKellen és Andrzej Wajda
 2007: Arthur Penn
 2008: Francesco Rosi
 2009: Maurice Jarre
 2010: Wolfgang Kohlhaase és Hanna Schygulla
 2011: Armin Mueller-Stahl
 2012: Meryl Streep
 2013: Claude Lanzmann
 2014: Ken Loach
 2015: Wim Wenders
 2016: Michael Ballhaus
 2017: Milena Canonero
 2018:  Willem Dafoe
 2019: Charlotte Rampling
 2020: Helen Mirren
 2021: nem ítélték oda a COVID-19 világjárvány miatt
 2022: Isabelle Huppert
 2023: Steven Spielberg

Források 

Kiegészítve az eredeti német nyelvű oldalról

Külső hivatkozások 

Berlinale – Hivatalos oldal 

Filmes díjak
Berlini Nemzetközi Filmfesztivál